

Березинский район 
 Примечания 

Березинский район